Hochachse steht für:

 die vertikale Achse (Ordinatenachse oder y-Achse), siehe Kartesisches Koordinatensystem #Hochachse
 die Gierachse von Fahrzeugen
 die Stehachse eines Theodolits